Почтальон:

 Почтальон — служащий почтового ведомства; человек, разносящий почту.
 «Почтальон» — научно-фантастический роман американского писателя Дэвида Брина, изданный в 1985 году.
 
 «Почтальон» — парусный пакетбот, принимавший участие в Первой Архипелагской экспедиции, а затем фрегат Черноморского флота России.

См. также 
 Почтальон Печкин